Тофик Кязим оглы Исмаилов (; ) — генеральный директор, главный конструктор Научно-производственного объединения космических исследований Национальной академии наук Азербайджана, народный депутат СССР (1989 - 1991).

Биография 
Родился 21 июня 1933 года в Баку. Окончил Московский электротехнический институт связи (1956).
 1956—1959 — технолог, мастер, заместитель начальника цеха, старший инженер завода
 1959—1964 — ведущий конструктор, и. о. начальника лаборатории НИИ в Москве
 1964—1966 — ведущий инженер предприятия в Баку.
 с 1966 г. — доцент кафедры электротехники Азербайджанского политехнического института
 1968—1973 — старший инженер, начальник отдела научных разработок и их внедрения в производство Института физики АН Азербайджанской ССР
 1973—1982 — директор научного центра «Каспий» Академии Наук Азербайджанской ССР
 с 1982 г. — генеральный директор, с 1985 г. генеральный директор — главный конструктор НПО космических исследований (Баку).

Доктор технических наук, профессор. Академик Международной инженерной академии.

Общественная деятельность 
Народный депутат СССР от Нахичеванского национально-территориального округа (1990). Член КПСС с 1960 года. Член ЦК КПСС с июня 1990 года.

С 18 октября 1991 г. — Государственный секретарь Азербайджана.

Погиб в катастрофе Ми-8 близ села Каракенд 20 ноября 1991 года. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Книги 
 Автоматная модель представления объектов природной среды / Исмаилов Т. К. и др. — М, ИКИ, 1983
 Космические орбиты азербайджанской науки / Т. К. Исмаилов. — Баку : Азернешр, 1988.

Источники 
 Известия ЦК КПСС., Выпуск 11. Изд. Центрального комитета КПСС, 1990
 Тофик Кязим оглы Исмаилов

См. также 
 Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана

Примечания 

Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Члены ЦК КПСС
Жертвы убийств